Таборы — деревня в Архангельской области. Входит в состав муниципального образования «Северодвинск».

География 
Деревня находится в 14 км к югу-западу от Северодвинска на берегу озера Нижнее Трестяное. Возле деревни находится озеро Среднее Трестяное и Кудьмозеро.

Часовой пояс

Население

Инфраструктура 
В деревне Таборы есть одна улица: Кудемское шоссе. На нём расположена автобусная остановка. Возле деревни проходит Кудемская УЖД.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Подчинённые пункты Солзенского сельсовета Приморского района (Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах)

Карты 
 Топографическая карта Q-37-128,129,130. Архангельск — 1 : 100 000
 Топографическая карта Q-37-33_34.
 Таборы. Публичная кадастровая карта

Населённые пункты муниципального образования «Северодвинск»